Stefanau kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Štěpánov (ort i Tjeckien, Okres Olomouc), 
 Horní Štěpánov, ort, Olomouc, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar